

Cinema 
Michele Regan lo sfruttatore (The Boss) – film del 1915 diretto da Émile Chautard
 Sfida alla città (The Boss) – film del 1956 diretto da Byron Haskin
 The Boss – film del 2010 diretto da Jaime Escallon-Buraglia
 The Boss – film del 2016 diretto da Ben Falcone

Musica 
 The Boss – boy band sudcoreana
 The Boss – album di Diana Ross del 1979
 The Boss – singolo di Diana Ross del 1979, tratto dall'album omonimo
 The Boss – album di Jimmy Smith del 1968
 The Boss – album di Brigantony del 1995
 The Boss – album di Timati del 2009
 The Boss – singolo di Rick Ross del 2008

Altro 
 The Boss – personaggio della saga di Metal Gear
 The Boss – soprannome del cantante Bruce Springsteen

Pagine correlate 
 Boss